В одиночному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1976, який проходив в рамках Туру WTA 1976, Керрі Мелвілл Рід здобула титул, у фіналі перемігши Діанне Фромгольтц 3-6, 6-2, 6-3.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Sydney International